Danielewski ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Danielewski (* 1957), deutsche Alt- und Lateinamerikanistin, Schriftstellerin, Übersetzerin
 Mark Z. Danielewski (* 1966), US-amerikanischer Schriftsteller
 Tad Danielewski (1921–1993), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Danilewski